Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur 2012 (met de officiële naam Proton Malaysian Open 2012) werd gespeeld van 24 tot en met 30 september 2012. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Bukit Jalil Sports Complex in de hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur.

De titelverdediger in het enkelspel, Janko Tipsarević, en de titelverdedigers in het dubbelspel, Eric Butorac en Jean-Julien Rojer, namen niet deel aan deze editie.

In het enkelspel won de Argentijn Juan Mónaco de finale van de Fransman Julien Benneteau. In het dubbelspel won het Oostenrijks/Braziliaanse duo Alexander Peya/Bruno Soares in de finale van het Britse koppel Colin Fleming/Ross Hutchins.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kuala Lumpur
ATP-toernooi van Kuala Lumpur